Улица Сарьяна — улица в ряде населённых пунктов разных стран мира. Названа в честь выдающегося армянского художника Мартироса Сарьяна.

Улица Сарьяна () — в Ереване, Армения.

Улица Сарьяна — в селе Мхчян, Армения

Улица Сарьяна — в Ростове-на-Дону, Россия.

Улица Сарьяна — на хуторе Ленинаван, Мясниковский район, Ростовская область, Россия.

Улица Сарьяна — в селе Чалтырь, Мясниковский район, Ростовская область, Россия.

Улица Сарьяна () — во Львове, Украина